Шотландский Первый Дивизион 1955/1956 () — 59-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 сентября 1955 года и закончился 30 апреля 1956 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1955/1956
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1955 году
Спорт в Шотландии в 1956 году